Le nom William Wallace peut désigner :
 Sir William Wallace (v. 1270-1305), un patriote écossais ;
 William Wallace (1768-1843), un mathématicien écossais ;
 William Vincent Wallace (1812-1865), un compositeur irlandais ;
 William Wallace (1820-1887), homme politique canadien en Ontario ;
 William Wallace (1860-1940), un compositeur écossais ;
 William Wallace (1863-1922), un prêtre jésuite irlandais, missionnaire en Inde ;
 William Wallace, un chef-décorateur américain ;
 William Wallace (1882-1915), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 William Wallace (1901-1967), un rameur d'aviron canadien ;
 William Wallace (1940-), un footballeur international écossais ;
 William Wallace (1941-), universitaire et homme politique britannique ;
 William A. A. Wallace (1817-1899), surnommé Bigfoot Wallace, Texas Ranger ;
 William Wallace, un acteur américain.

Voir aussi